Shepp ist der Familienname folgender Personen:

 Archie Shepp (* 1937), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Lawrence A. Shepp (1936–2013), US-amerikanischer Mathematiker